Chris Dekker (voetbaltrainer), een voormalig Nederlandse profvoetballer
Chris Dekker (muzikant), een Nederlands popmuzikant